Termenul „Campana” se poate referi la:

 Campana, Calabria, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 La Campana, municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania 
 Dino Campana, poet italian, precursor al poeziei italiene contemporane